Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1935 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Helen Jacobs je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Helen Jacobs (prvakinja)
 Sarah Fabyan (finale)
 Carolin Babcock (četrtfinale)
 Marjorie Van Ryn (četrtfinale)
 Gracyn Wheeler (tretji krog)
 Catherine Wolf (tretji krog)
 Dorothy Andrus (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1935